Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za sezonu 1978./79. je osvojio VGSK iz Velikog Gradišta.

Ljestvica

Izvori 
 Bojan Stranić: Priča o odbojkašima : Akademski odbojkaški klub Mladost-Monter : 1945-1985, Zagreb, 1986.

1979-80